Перо́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північ від Парижа, 50 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3582 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 8018,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Видатні особистості 
У місті 1882 року народився французький письмениик П'єр Мак-Орлан.

Галерея зображень

Посилання 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету 
 Сайт мерії 

 Перонн на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Перонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма
 Пероннський договір

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма